Поставець — рід ковша для зачерпування пива, меду, квасу і т. ін.
 Поставець — мисник, навісні полиці для посуду
 Поставець — невеличкий столик; столик із похилим верхом для образів або Євангелія.

Примітки